Targi ist

 männliche Singularform zu Tuareg
 Targi (Spiel), ein Kartenspiel von Andreas Steiger